Анджей Адам Вроньский (; , , Польша) — польский борец греко-римского стиля, двукратный чемпион Олимпийских игр, чемпион мира, трёхкратный чемпион Европы, тринадцатикратный чемпион Польши

Биография 
Родился в 40 километрах от Гданьска. В городке, где он жил, имелось всего две спортивные секции: футбола и борьбы. В детстве был очень небольшим, всего 140 сантиметров ростом, и в футбол его не взяли, таким образом, ему пришлось заняться борьбой. К 1984 году талантливым молодым борцом заинтересовались крупные клубы, и он выбрал «Легию».

В 1985 году был пятым на чемпионате мира в возрастной категории espoir (подающих надежды). В 1987 году был только 13-м на чемпионате мира среди взрослых. В 1988 году был вторым на Гала Гран-при FILA и четвёртым на Гран-при Германии.

На Летних Олимпийских играх 1988 года в Сеуле боролся в категории до 100 килограммов (тяжёлый вес). Участники турнира, числом в 18 человек в категории, были разделены на две группы. За победу в схватках присуждались баллы, от 4 баллов за чистую победу и 0 баллов за чистое поражение. В каждой группе определялись четыре борца с наибольшими баллами (борьба проходила по системе с выбыванием после двух поражений), они разыгрывали между собой места с первое по восьмое. Победители групп встречались в схватке за первое-второе места, занявшие второе место — за третье-четвёртое места и так далее. Несмотря на поражение в группе от Гурама Гедехаури, занял первое место в группе (Гедехаури в группе проиграл дважды и по количеству очков оказался гораздо ниже), выиграл в финале у немецкого спортсмена Герхарда Химмеля и стал олимпийским чемпионом.

В 1989 году на чемпионате мира был только пятым, но занял второе место на Гран-при Германии и стал в первый раз чемпионом Европы. В 1990 году на чемпионате Европы был третьим, в 1991 году девятым на чемпионате мира. В 1992 году стал двукратным чемпионом Европы.

На Летних Олимпийских играх 1992 года в Барселоне боролся в категории до 100 килограммов (тяжёлый вес). Участники турнира, числом в 16 человек в категории, были разделены на две группы. Регламент в основном остался прежним, только в финальные схватки из группы выходили по пять лучших спортсменов в группе. Анджей Вроньский проиграл в первой же схватке в группе, но в дальнейшем достаточно уверенно продвигался по таблице и сумел занять второе место в группе, но в схватке за третье место проиграл.

В 1993 году остался третьим на чемпионате мира и Гран-при Германии и четвёртым на чемпионате Европы. 1994 год оказался удачным для борца — он завоевал звание чемпиона мира и в третий раз стал чемпионом Европы. В 1995 году победил на Гран-при Германии и остался четвёртым на чемпионате мира. В 1996 году завоевал «бронзу» на чемпионате Европы.

На Летних Олимпийских играх 1996 года в Атланте боролся в категории до 100 килограммов (тяжёлый вес). После первого круга борцы делились на две таблицы: победителей и побеждённых. Победители продолжали бороться между собой, а побеждённые участвовали в утешительных схватках. После двух поражений в предварительных и классификационных (утешительных) раундах борец выбывал из турнира. В ходе турнира, таким образом, из таблицы побеждённых убывали дважды проигравшие, но она же и пополнялась проигрывающими из таблицы победителей. В конечном итоге определялись восемь лучших борцов. Не проигравшие ни разу встречались в схватке за 1-2 место, выбывшие в полуфинале встречались с победителями утешительных схваток и победители этих встреч боролись за 3-4 места и так далее. В категории боролись 20 спортсменов. Борьба в категории происходила тяжело, но тем не менее Анджей Вроньский сумел победить всех соперников, включая Гектора Милиана в тяжелейшей полуфинальной схватке, и стать двукратным олимпийским чемпионом.

В 1997 году остался третьим на чемпионате мира. В 1998 году занял второе место на тестовом турнире ФИЛА в категории до 130 килограммов (супертяжёлый вес). В 1998 году на чемпионате мира был лишь восьмым, в 1999 году на чемпионате Европы лишь 11-м. В 1999 году тем не менее удачно выступил на чемпионате мира, завоевав «серебро».

На Летних Олимпийских играх 2000 года в Сиднее боролся в категории до 97 килограммов (тяжёлый вес). Участники турнира, числом в 20 человек, были разделены на шесть групп, в каждой из которых борьба велась по круговой системе. Победители в группах выходили в четвертьфинал, где боролись по системе с выбыванием после поражения. Проигравшие занимали места соответственно полученным в схватках квалификационным и техническим баллам. Анджей Вроньский победил в одной встрече в группе и проиграл в другой. Заняв второе место в группе из дальнейшей борьбы выбыл, по баллам остался на тринадцатом месте.

На этих играх был знаменосцем сборной команды Польши.

В 2003 году занял второе место на чемпионате мира среди военнослужащих и 12-е место на обычном чемпионате мира. В 2004 году пытался пройти отбор на олимпийские игры через квалификационный турнир, но занял только 10-е место и закончил активную карьеру.

В течение 27 лет был военнослужащим, ушёл в отставку в звании майора, на настоящий момент военный пенсионер. Является вице-президентом федерации борьбы Польши и президентом небольшого детского клуба борьбы в Гданьске. Судья международной категории с 2003 года.

В 2011 году выступил на соревнованиях по смешанным единоборствам и проиграл техническим нокаутом на второй минуте схватки Павлу Настуле.

В 2000 году подозревался в причастности к преступной группе, специализировавшейся в мошенничестве.

Окончил среднюю школу в Варшаве (1984), филиал Познанского института физкультуры в Гожув-Велькопольски (1997). Живёт в Варшаве, имеет сына и дочь.

Кавалер трёх степеней Ордена Возрождения Польши. Спортсмен года Польши (1994).

Примечания

Ссылки 
 

Борцы Польши
Олимпийские чемпионы по борьбе
Олимпийские чемпионы от Польши
Чемпионы летних Олимпийских игр 1988 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 1996 года
Борцы на летних Олимпийских играх 1988 года
Борцы на летних Олимпийских играх 1992 года
Борцы на летних Олимпийских играх 1996 года
Борцы на летних Олимпийских играх 2000 года
Знаменосцы на летних Олимпийских играх 2000 года
Чемпионы мира по греко-римской борьбе
Чемпионы Европы по греко-римской борьбе
Борцы тяжёлого веса
Бойцы смешанных единоборств Польши
Члены Зала Славы FILA
Майоры (Польша)